Cínetos ( "kínetos") de Quíos era un rapsoda, un miembro de la Homeridae, algunos lo consideran un posible compositor del Himno Homérico a Apolo.

La fuente principal de Cínetos es un escolio a Píndaro, la segunda oda nemea. La escuela de Cínetos era prominente entre el ámbito de la Homeridae, muchos de sus composiciones fueron firmadas bajo el nombre de Homero, siendo Cínetos el componisitor de algunos himnos.  Se presentó para recitar los poemas homéricos en Siracusa en la olimpíada 69°, donde se presentaban duelos artísticos, además de certámenes deportivos y atléticos.(años 504-501 a. C.).

Ha escrito Eustathius de Thessalonica que Cínetos fue un gran impulsor de los poemas de Homero, pero a su vez también lo menciona como falsificador de muchos de esos versos, para así expresar sus ideas bajo un pseudónimo falso.

Notas

Referencias 

 Burkert, Walter. "Kynaithos, Polycrates y el Himno Homérico a Apolo" en Arktouros:  estudios helénicos  a B. M. W. Knox (edd. G. W. Bowersock, W. Burkert, M. C. J. Putnam). Berlín: De Gruyter, 1979, pp. 53@–62.
 West, M. L. "Cynaethus' Himno a Apolo" [de], Serie Nueva, Vol. 25, Núm. 2 (Dic. 1975), pp. 161@–170.
 West, M. L. "La Invención de Homero". Serie Trimestral , Nueva Clásica, Vol. 49, Núm. 2 (1999), pp. 364@–382.
Músicos de la Antigua Grecia
Antiguos quiotas
Poetas de la Antigua Grecia del siglo VI a. C.
Compositores de la Antigua Grecia